Claude Bernard (fiziolog)
Claude Bernard (pjesnik)
Claude Bernard (svećenik)
Sveučilište Claude Bernard u Lyonu